The Price of Jealousy – film del 1910 prodotto dalla Kalem Company
 The Price of Jealousy – film del 1913 diretto da Wilbert Melville
 The Price of Jealousy – film del 1913 diretto da Fred E. Wright